Manuel Vieira ist der Name folgender Personen:

* Manuel Vieira (Fußballspieler, 1924) (Alberto Manuel Vieira; 1924–2015), portugiesischer Fußballspieler 
 Manuel Vieira Natividade (1860–1918), portugiesischer Archäologe
 Manuel Vieira Pinto (1923–2020), portugiesischer Geistlicher, Erzbischof von Nampula
 Manuel Hélder Vieira Dias Junior, angolanischer Politiker und General
 Manuel José Vieira (* 1981), portugiesischer Fußballspieler